Ine van Wessex, een koning van Wessex van 688 tot 726
Ine (Kioto), een  gemeente in de Japanse prefectuur Kioto
Ine (voornaam), een meisjesnaam
Nationaal Electoraal Instituut, een Mexicaanse overheidsorganisatie
Instituto Nacional de Estadística (doorverwijspagina)